Östbytjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Östbytjärnen, Jämtland, sjö i Åre kommun,  (8,99 ha)
Östbytjärnen, Ångermanland, sjö i Härnösands kommun,  (8,33 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn